SCUBA è un acronimo per la frase in lingua inglese Self Contained Underwater Breathing Apparatus, ovvero "apparato di respirazione subacqueo autonomo".

Nell'uso comune, anche in italiano oltre che in inglese, può riferirsi a:
 Subacquea come disciplina, dalla traduzione dell'inglese SCUBA diving
 Attrezzatura per immersioni inteso come SCUBA set, cioè Attrezzatura per SCUBA